Максим Александрович Шайдаков — российский сноукайтер из Ярославля.

Тренируется чаще всего на озере Неро.

По профессии .

Достижения 
 Чемпион Мира 2009 (Рига), впервые участвовал на таком соревновании, кайтингом занимался четвёртый год.
 Победитель марафона «Жигулёвское море 2009» (Тольятти) в классе «лыжи» и во фристайле, и в гонках на скорость.
 Победитель марафона «Осаповы горы» (Нижний Новгород).
 Чемпион России 2009 года, Победитель 75-го Праздника Севера (Мурманск).
 Установил мировой рекорд скорости на льду 66.6 миль в час. 2009 г.
 Победитель I этапа Кубка России «Ural Christmas 2010» (Екатеринбург) в курс-рейсе «лыжи».
 Победитель соревнований «Монстры скорости» 2010, станица Благовещенская.
 Чемпион России «Blackseacup 2010» в курс рейсе на воде (Анапа).
 Серебряный призёр Чемпионата Мира ISKA в Италии 2011, курс-рейс, лыжи.
 Чемпион Мира 2011 г. в Финляндии.
 Победитель Открытого чемпионата России 2011 в курс-рейсе в классе лыжи.
 Чемпион Мира 2014, Wissa-2014, Санкт-Петербург.

Примечания 

Чемпионы мира
Спортсмены Ярославля
Кайтинг